

Filmek
Gyilkos ösztön (With Intent to Kill) – 1984-es tévéfilm
Gyilkos ösztön (Mad Dog Coll)) – 1992-es film
Gyilkos ösztön (Sanctimony) – 2000-es bűnügyi thriller
Gyilkos ösztön (Instinct to Kill) – 2001-es film
Gyilkos ösztön (Killer Instinct: From the Files of Agent Candice DeLong) – 2003-as tévéfilm
Gyilkos ösztön (Solace) – 2015-ös amerikai misztikus thriller

Televíziós sorozat
Gyilkos ösztön (Murder in Mind) – brit televíziós sorozat (2001–2003)